
Termin -{ACU}- ima više značenja.

 Genetički kod za treonik
 Acu Publishing, nemačka kompanija